Aral kan avse

 Aral (företag) – ett tyskt oljebolag

Geografi

Kazakstan 

 Aral, Kazakstan, ort, Qyzylorda,

Kina 

 Aral, Xinjiang , Xinjiang, 
 Aral Shi, härad, Xinjiang,

Se även 
Aralsjön

Robotskapade Kazakstanförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar